Voir :
 Armée royale (Italie) (en italien : Regio Esercito) pour l'armée du Royaume d'Italie de 1861 à 1946.
 Armée royale (Maroc) pour l’armée de terre marocaine ;
 Armée royale (Pays-Bas) pour l’armée de terre néerlandaise (Koninklijke Landmacht).